«Everything I Wanted» (стилизовано под строчные буквы; ) — песня американской певицы Билли Айлиш, выпущенная 13 ноября 2019 года. Песня достигла своего пика под номером восемь в США, под номером три в Великобритании, и в топ-10 во многих других странах. Песня вошла в переиздание альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Предыстория 
22 октября 2019 года стало известно, что Айлиш работает над новой музыкой. В ноябре 2019 года певица объявила о выпуске двух новых песен и клипа на песню «Xanny». Позже она раскрыла название песни и дату релиза «Everything I Wanted» во время прямой трансляции в Instagram 10 ноября 2019 года. Она представила обложку для песни на следующий день.

Музыка и текст 

Песня написана в тональности Фа-диез минор.

Песня навеяна кошмарным сном, который приснился Билли: она «бросилась с Золотых Ворот и потом узнала, что люди не любят её так сильно, как они это [сейчас] демонстрируют». Также она об отношениях с братом, который, она знает, всегда поддержит её. Певица рассказала: «Мы [я и Финнеас] начали писать её, потому что мне буквально приснилось, что я покончила с собой и никому не было дела. И все мои лучшие друзья и люди, с которыми я работала, выступали с публичными заявлениями вроде: „Мы никогда не любили её“. Во сне фанатам было всё равно. Интернет обоср** меня за то, что я покончила с собой, и [всё] это повергло меня в шок конкретно».

Отзывы 
«Everything I Wanted» получила признание критиков. Песня получила высокую оценку Кэлли Альгрим из Insider, которая назвала её «вдумчиво динамичной», а текст — «захватывающим портретом их слаженной совместной работы». Джон Караманика из The New York Times сказал, что клавишные на записи «актуальны» и «элегичны», а припев охарактеризовал как «истощающий, но все же обнадеживающий». Бренна Эрлих из Rolling Stone заявила, что песня представляет собой «более мягкую и грустную версию Айлиш», и описала трек как «размышление о славе». Робин Мюррей, писавший для Clash, сказал, что песня «определенно создана из нежной стороны Билли». Сотрудники DIY назвали трек «крутой, тихой и оптимистичной постановкой». Херан Мамо из Billboard назвал трек «трогательной данью уважения». Майк Васс из Idolator сказал, что песня была «жуткая, но успокаивающая». Старр Боуэнбэнк из журнала Cosmopolitan, назвал её песней, которая «заставит вас рыдать в луже собственных слёз». Радиоведущий ABC News Radio Рэнди Холмс охарактеризовал «Everything I Wanted» как «эмоциональный» и «леденящий душу» трек. Джулия Эммануэле из журнала Bustle считает, что песня, «даёт понять, что опыт Айлиш в управлении своим психическим здоровьем постоянно развивается, но кажется, что певица полна решимости окружить себя такими людьми, как Финнеас, которые помогают поддерживать её во всём этом».

Награды и номинации 
На прошедшей 14 марта 2021 года 63-й ежегодной церемонии вручения наград «Грэмми» «Everything I Wanted» была удостоена премии «Грэмми» в категории «За лучшую запись года».

Участники записи 
По данным Tidal.

 Билли Айлиш — вокал, автор песни
 Финнеас О’Коннелл — продюсер, автор песни, бэк-вокал, пианино, синтезатор
 Роб Кинельски — миксинг

Чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Песни 2019 года
Песни Билли Айлиш
Синглы Interscope Records
Песни, написанные Финнеасом О’Коннеллом
Песни, написанные Билли Айлиш
Песни о кошмарах
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии